Douglas Eric Smith (né le  à Ottawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 

Après avoir remporté le trophée Bobby-Smith de la Ligue de hockey de l'Ontario en 1980-1981, il est repêché au 1 tour,  choix au total par les Kings de Los Angeles lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1981.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1978-1979 ||Raiders de Nepean ||CJHL ||24 ||24 ||17 ||41 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1979-1980|| 67 d'Ottawa || AHO ||64 ||23 ||34 ||57 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1980-1981|| 67 d'Ottawa || LHO ||54 ||45 ||56 ||101 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1981-1982|| 67 d'Ottawa || LHO ||1 ||1 ||2 ||3 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1981-1982|| Kings de Los Angeles || LNH ||80 ||16 ||14 ||30 ||64 ||10 ||3 ||2 ||5 ||11 
|-
| 1982-1983|| Kings de Los Angeles || LNH ||42 ||11 ||11 ||22 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1983-1994|| Kings de Los Angeles || LNH ||72 ||16 ||20 ||36 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1984-1985|| Kings de Los Angeles || LNH ||62 ||21 ||20 ||41 ||58 ||3 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 1985-1986|| Kings de Los Angeles || LNH ||48 ||8 ||9 ||17 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1985-1986||Sabres de Buffalo || LNH ||30 ||10 ||11 ||21 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1986-1987|| Americans de Rochester || LAH ||15 ||5 ||6 ||11 ||35 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1986-1987|| Sabres de Buffalo || LNH ||62 ||16 ||24 ||40 ||106 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1987-1988|| Sabres de Buffalo || LNH ||70 ||9 ||19 ||28 ||117 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 1988-1989|| Oilers du Cap-Breton || LAH ||24 ||11 ||11 ||22 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989|| Oilers d'Edmonton || LNH ||19 ||1 ||1 ||2 ||9 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1988-1989||Canucks de Vancouver || LNH ||10 ||3 ||4 ||7 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 1989-1990|| Canucks de Vancouver || LNH ||30 ||3 ||4 ||7 ||72 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1989-1990|| Penguins de Pittsburgh || LNH ||10 ||1 ||1 ||2 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1990-1991|| EC Villacher SV || EBEL ||42 ||33 ||36 ||69 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1991-1992|| VEU Feldkirch || EBEL ||30 ||15 ||13 ||28 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-

| 525 || 115 || 138 || 253 || 624 || 18 || 4 || 2 || 6 || 21

Récompense 
 trophée Bobby-Smith de la Ligue de hockey de l'Ontario en 1980-1981.

Références 

Naissance en mai 1963
Naissance à Ottawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des 67 d'Ottawa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du VEU Feldkirch